Konjuh (Lipljan), een plaats in de Kosovaarse gemeente Lipljan
 Konjuh (Kruševac), een plaats in de Servische gemeente Kruševac